Die Veikkausliiga 2004 war die 15. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 74. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison startete am 6. Mai und endete am 16. Oktober 2004. Titelverteidiger und zugleich Rekordmeister war der HJK Helsinki aus der finnischen Hauptstadt. Neu in die Veikkausliiga aufgestiegen waren Tornion Pallo -47 und Rovaniemi PS.

Neuer Meister wurde Haka Valkeakoski, während Titelverteidiger HJK Helsinki nur den sechsten Platz erreichte.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften 
Der letztjährige Zehnte FC Jokerit wurde von HJK Helsinki übernommen und machte ihn zu seiner zweiten Mannschaft. Der sportliche Absteiger FC KooTeePee Kotka durfte deshalb in der Veikkausliiga bleiben.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Als 13. der Veikkausliiga musste der FC Jazz Pori gegen den Zweiten der Ykkönen IFK Mariehamn antreten.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 
 Championship 2004 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2004
2004